Георгий Гумилевский:

 Гумилевский, Георгий Константинович (1902—1975) — советский актёр театра и кино.
 Гумилевский, Георгий Петрович (Рафаил; 1887—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Александровский, викарий Ставропольской епархии.